Lochmühle steht für

Mühlenanlagen
 Lochmühle, ehemalige Mühle an einer Ausleitung des Asenbachs/Herrenweiher in Dingolfing in Niederbayern
 Lochmühle (Liebethaler Grund), ehemalige Wassermühle an der Wesenitz bei Lohmen in Ostsachsen
 Lochmühle (Oberwartha), Mühle im Dresdner Ortsteil Cossebaude
 Lochmühle, ehemalige Mühle am Lochmühlengraben bei Gudersleben in Nordthüringen
 Lochmühle (Wernigerode), ehemalige Mühle bei Wernigerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Lochmühle, ehemalige Mühle und Gaststätte in Kriebstein in Mittelsachsen
 Lochmühle, ehemalige Mühle bei Linda (Brand-Erbisdorf) in Mittelsachsen
 Lochmühle, ehemalige Mühle in Mayschoß an der Ahr in Rheinland-Pfalz
 Lochmühle (Biebergemünd), ehemaliger Bahnhof der Spessartbahn, Nachnutzung durch Forschungsinstitut Senckenberg
 Lochmühle (Gemünden), ehemalige Mühle in Gemünden (Taunus), heute unter Denkmalschutz

Ortsnamen
 Lochmühle bei Heuberg, Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Lochmühle bei Oberrödel, Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Lochmühle (Maihingen), Ortsteil der Gemeinde Maihingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Lochmühle (Prichsenstadt), Einöde der Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Lochmühle (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern

Weiteres
 Freizeitpark Lochmühle, bei Wehrheim im Taunus